Jirku ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Jirku (1885–1972), deutsch-österreichischer Alttestamentler und Religionswissenschaftler
 Christine Jirku (1945–2017), österreichische Schauspielerin
 Gusti Jirku (1892–1978), österreichisch-sowjetische Schriftstellerin und Spionin